Куделя — левый приток реки Ирпень за селом Яблоновка.

Истоки берёт в урочищах Дурновка и Попово севернее села Лишня.

Наивысшая точка между двумя урочищами 190,7 метров над уровнем Балтийского моря.

Отметка впадения в реку Ирпень около 125 метров над уровнем Балтийского моря.

Общая протяжённость более 12 км.

В среднем течении реки по обеим её берегам расположена деревня Леоновка.

В пойме реки Куделя в среднем её течении имеются карьеры с глиной пригодной для изготовления кирпичей.

Кирпичный завод в деревне Леоновка существовал ещё в XIX веке, работает с переменным успехом и до сегодняшнего дня.

Протекает только по территории Киевской области, Макаровского района.

Источник 
 Карты генерального штаба М-35-72 и 3-верстовые карты Шуберта лист 22-8.

Притоки Ирпеня
Реки Киевской области